Black Sands – czwarty studyjny album brytyjskiego producenta, muzyka i DJ-a Bonobo. Został wydany 29 marca 2010 w wytwórni Ninja Tune.

Lista utworów

Twórcy 
 Simon Green

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Bonobo
Albumy muzyczne wydane w roku 2010
Albumy Ninja Tune
Albumy muzyki elektronicznej
Albumy ambientowe
Breakbeat